, un township du comté de Morgan, dans l'Indiana.
 Gregg Township, un township du comté de Centre, en Pennsylvanie.
 , un township du comté d'Union, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships